Söravan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Söravan (Byske socken, Västerbotten, 722044-176058), sjö i Skellefteå kommun,  (6,03 ha)
Söravan (Byske socken, Västerbotten, 722502-176294), sjö i Skellefteå kommun,  (11,4 ha)
Söravan (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (13 ha)
Söravan, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (10,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn